Euschels steht für:
 Euschelspass, Gebirgspass in der Schweiz
 Festung Euschels, Befestigungsanlage an der Grenze des Schweizer Reduits